

Persone 
 Johannes Marbach (1521-1581) – teologo tedesco
 Rosalie Marbach (1803-1837) – attrice tedesca
 Karl Marbach (1841-1916) – vescovo tedesco
 Fritz Marbach (1892-1974) – politico ed economista svizzero

Geografia

Centri abitati

Austria 
 Marbach – frazione di Ried in der Riedmark, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Marbach am Walde – ex comune ora frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Marbach an der Donau – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Marbach an der Kleinen Erlauf – ex comune ora frazione di Wieselburg-Land, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Marbach an der Kleinen Krems – frazione di Albrechtsberg an der Großen Krems, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Marbach im Felde – frazione di Rastenfeld, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Marbach – ex comune ora frazione di Erfurt, città extracircondariale (Turingia)
 Marbach – ex comune ora frazione di Herbertingen, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Marbach – ex comune ora frazione di Lauda-Königshofen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Marbach – ex comune ora frazione di Leubsdorf, comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Marbach – ex comune ora frazione di Marburgo, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Marbach – frazione di Neuburg an der Kammel, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Marbach – ex comune ora frazione di Petersberg, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Marbach – ex comune ora frazione di Striegistal, comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Marbach am Neckar – città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Escholzmatt-Marbach – comune nel distretto di Entlebuch (Canton Lucerna)
 Marbach – comune nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo)
 Marbach – ex comune ora frazione di Escholzmatt-Marbach, comune nel distretto di Entlebuch (Canton Lucerna)

Fiumi 
 Marbach – affluente dell'Agger
 Marbach – affluente della Dill
 Marbach – affluente dell'Emscher
 Marbach – affluente della Fils
 Marbach – affluente della Lahn 
 Marbach – affluente del Mergbach
 Marbach – affluente della Mümling
 Marbach – affluente del Neckar

Altro 
 Karl Marbach GmbH & Co. KG – azienda manifatturiera con sede a Heilbronn (Germania)